Морбиан ():
 Морбиан — департамент на западе Франции;
 Морбиан — залив на юге Бретони (Франция).